Волжский переулок — улица в Одессе, в исторической части города Сахалинчик, от Старосенной площади до переулка Чехова.

История 
Первоначальное название переулка — Александровский.

Достопримечательности

Примечания

Ссылки 
ОДЕССКИЕ УЛИЦЫ — старые и новые названия, описание 

Список зданий. Одесса, Волжский переулок 

Польские поселения, ссылка для каторжан и казацкий хутор. О чём рассказывают имена одесских микрорайонов 

Пожар в Волжском переулке: спасли 5 человек, четыре кота и собаку 

Переулки Одессы